Le FK AS Trenčin est un club slovaque de football basé à Trenčín.

Historique 

 1992 : fondation du club sous le nom de TJ Ozeta Dukla Trenčín
 1995 : le club est renommé FK Ozeta Dukla Trenčín
 2003 : le club est renommé FK AS Trenčín
 2015 : le club est champion de Slovaquie pour la première fois de son histoire.

Bilan sportif

Palmarès 
 Championnat de Slovaquie (2) :
 Champion : 2015 et 2016
 Vice-champion : 2014

 Coupe de Slovaquie (2) :
 Vainqueur : 2015 et 2016

 Championnat de Slovaquie de D2 (1) :
 Champion : 2011
 Vice-champion : 1997, 2009, 2010

Bilan par saison 
Légende

Bilan européen 
Légende

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Historique du logo

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Trenčín
Club de football fondé en 1992
Trenčín